Plagiochasma är ett släkte av bladmossor. Plagiochasma ingår i familjen Aytoniaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Levermossor
Plagiochasma